Leander Paes e Radek Štěpánek eram os atuais campeões, mas Štěpánek decidiu não participar este ano devido a uma lesão. Paes jogou ao lado de Michaël Llodra, mas perderam na segunda rodada para Grigor Dimitrov e Frederik Nielsen. Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer conquistaram o título, derrotando Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski na final por 6–4, 6–1.

Cabeças de chave

 Bob Bryan /  Mike Bryan (Primeira rodada)
 Marcel Granollers /  Marc López (Semifinais)
 Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (Segunda rodada)
 Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (Quartas de final)

<ol start=5>
 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Campeões)
<li> Alexander Peya /  Bruno Soares (Primeira rodada)
<li> Michaël Llodra /  Leander Paes (Segunda rodada)
<li> Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski ''(Final)
</ol>

Chave

Finais

{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

|team-width=175

|RD1-seed1=
|RD1-team1= Grigor Dimitrov  Frederik Nielsen
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=2
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=8
|RD1-team2= Mariusz Fyrstenberg  Marcin Matkowski
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=5
|RD1-team3= Aisam-ul-Haq Qureshi  Jean-Julien Rojer
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Marcel Granollers  Marc López
|RD1-score4-1=3
|RD1-score4-2=2
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=8
|RD2-team1= Mariusz Fyrstenberg  Marcin Matkowski
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=1
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=5
|RD2-team2= Aisam-ul-Haq Qureshi  Jean-Julien Rojer
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=
}}

Metade superior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Primeira rodada
|RD2=Segunda rodada
|RD3=Quartas de final
|RD4=Semifinais

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= B Bryan  M Bryan
|RD1-score01-1=4
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=[5]
|RD1-seed02=
|RD1-team02= M Mirnyi  M Youzhny
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=[10]

|RD1-seed03=
|RD1-team03= T Haas  X Malisse
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= J Melzer  P Petzschner
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=WC
|RD1-team05= C Harrison  R Harrison
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= G Dimitrov  F Nielsen
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= C Kas 
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=5
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=7
|RD1-team08= M Llodra  L Paes
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=7
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=4
|RD1-team09= R Lindstedt  N Zimonjić
|RD1-score09-1=7<sup>9
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= M Kližan  A Seppi
|RD1-score10-1=6<sup>7
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= I Dodig  M Melo
|RD1-score11-1=7
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12= L Hewitt  B Tomic
|RD1-score12-1=5
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= C Fleming  J Marray
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6<sup>9
|RD1-score13-3=[11]
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Ł Kubot  J Tipsarević
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=7<sup>11
|RD1-score14-3=[13]

|RD1-seed15=
|RD1-team15= T Bellucci  H Zeballos
|RD1-score15-1=
|RD1-score15-2=
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=8
|RD1-team16= M Fyrstenberg  M Matkowski
|RD1-score16-1=<small>w/o
|RD1-score16-2=
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=
|RD2-team01= M Mirnyi  M Youzhny
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=4
|RD2-score01-3=[8]
|RD2-seed02=
|RD2-team02= T Haas  X Malisse
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=[10]

|RD2-seed03=
|RD2-team03= G Dimitrov  F Nielsen
|RD2-score03-1=7<sup>7
|RD2-score03-2=7<sup>7
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=7
|RD2-team04= M Llodra  L Paes
|RD2-score04-1=6<sup>6
|RD2-score04-2=6<sup>4
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=4
|RD2-team05= R Lindstedt  N Zimonjić
|RD2-score05-1=7
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= I Dodig  M Melo
|RD2-score06-1=5
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Ł Kubot  J Tipsarević
|RD2-score07-1='''6
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=[5]
|RD2-seed08=8
|RD2-team08=

Metade inferior

Ligações externas
 Chave de duplas

D